Rennfahne steht für: 

 Reichsrennfahne
 Rennfähnlein